Willems kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Willems (udde),

Frankrike 

 Willems, kommun, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Sydafrika 

 Willems (periodiskt vattendrag), Norra Kapprovinsen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar